TM (motorfiets), een Italiaans motormerk
 Transcendente meditatie
 ™, het symbool dat een merkdepot aanduidt
TM-XML,  Trade Mark Extensible Markup Language, een standaard voor informatie-uitwisseling de merkenwereld
 TrackMania (computerspelserie), een racespel
 Vertaalgeheugen, translation memory
 Turkmenistan, een Aziatische staat met ISO-landcode TM
.tm, het topleveldomein voor websites uit Turkmenistan
ISO 3166-2:TM, geocodes voor Turkmenistan
 een type Sojoez (ruimtecapsule)
 Theatermaker (tijdschrift), een Nederlands tijdschrift over de podiumkunsten

 Thulium, een scheikundig element met het symbool Tm
 Terameter, een SI-lengtemaat van 1012 meter